Владимир Плоткин:
 Плоткин, Владимир Ионович (род. 1955) — советский и российский архитектор.
 Плоткин, Владимир Яковлевич (род. 1938) — советский учёный-медик, нефролог и терапевт.